Le nom Sergio Fernández peut faire référence à :
 Sergio Fernández Fernández (1939-), un homme politique chilien ;
 Sergio Fernández Álvarez (1975-), un footballeur espagnol ;
 Sergio Fernández González (1977-), un footballeur espagnol ;
 Sérgio Fernández (1993-), un athlète espagnol.

Voir aussi